Oliecrisis van 1973, ook wel de eerste oliecrisis genoemd
 Oliecrisis van 1979, de tweede oliecrisis